En anglais,  signifie orme, un arbre du genre Ulmus.

Code 
ELM est un code pouvant désigner :
 .

Nom 
Elm peut désigner :
 , une chaîne de collines boisées culminant à  au sud-est de , en Basse-Saxe. 
 Elm, une commune d'Angleterre située dans le  ;
 Elm, une commune de Suisse située dans le canton de Glaris ;
 , un client de messagerie ;
 Elm, un langage de programmation ;
 , une joueuse de handball danoise ;
 David Elm, un footballeur suédois ;
 Rasmus Elm, un ancien footballeur international suédois ;
 Steven Elm, un patineur de vitesse canadien ;
 Viktor Elm, un footballeur international suédois.

Sigle 
ELM peut désigner :
  (en français, modèle des pays exportateurs), un modèle décrivant le déclin des exportations de pétrole lorsqu'un pays producteur est confronté à la fois à un pic de sa production et à une augmentation de sa consommation intérieure de pétrole ;
  (en français, machine à apprentissage extrême), en apprentissage automatique, terme faisant référence à un type de réseau de neurones ;
  une base de données de biologie qui référence les motifs linéaires impliqués dans les interactions protéine-protéine.

Voir aussi